Альбитт, Антуан Луи (1761—1812) — французский юрист и деятельный член Конвента.
 Альбитт, Гюстав (Gustave Albitte; 1812—1898) — французский драматург, племянник предыдущего.